Aboubacar Cissé, dit Abou Cissé, est un footballeur ivoirien, né à Abidjan le . 

Il est le frère de Djibril et Séni, également footballeurs.

Biographie

Palmarès 
 Avec l'OGC Nice
 Champion de France de Division 2 en 1994

Statistiques

Liens externes 
 

Footballeur ivoirien
Joueur de l'AC Arles
Joueur du Football Club de Sète
Joueur du Nîmes Olympique
Joueur de l'OGC Nice
Joueur du Chamois niortais FC
Joueur du Stade beaucairois 30
Joueur du Gap HAFC
Naissance en juillet 1969
Naissance à Abidjan